Basílica de María Auxiliadora o Santuario de María Auxiliadora puede designar a:

Basílica María Auxiliadora y San Carlos en Buenos Aires, .
Basílica de María Auxiliadora en La Paz, 
Basílica de Santa María Auxiliadora en Sevilla, 
Basílica de Santa María Auxiliadora en Roma, .
Basílica de María Auxiliadora en Turín, .
Basílica de María Auxiliadora en Lima, .
Santuario de María Auxiliadora en Huancayo, 
Basílica de Nuestra Señora María Auxiliadora en Erin, Wisconsin,